gamahidroksibutirat, gamahidroksibutrička kiselina, vrsta droge
glikirani hemoglobin,  HbA1c, hemoglobin A1c
Gabo d'Hirutho d'Bethnahrin, politička stranka
Gerakan Harapan Baru, društveni pokret
GHB Records, američka izdavačka kuća
Zračna luka Governor's Harbour na Bahamima, IATA: GHB
GHB receptor